Fox Creek peut faire référence à :

Lieux au Canada
Fox Creek (Alberta), un bourg d'Alberta ;
Aéroport de Fox Creek, dans l'Alberta ;
Fox Creek Golf Club, à Dieppe, Nouveau-Brunswick.

Lieux aux États-Unis
Fox Creek (Catskill Creek), un affluent de la Catskill Creek à New York ;
Fox Creek (Schoharie Creek), un affluent de la Schoharie Creek à New York ;
Fox Creek Range, dans le  Comté d'Elko, Nevada ;
Fox Creek, Wisconsin, une communauté non incorporée.

En Nouvelle-Zélande 
 Fox Creek, un affluent de la rivière Arahuara, près de la ville d’ Hokitika dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Références

Voir aussi

Homonymie de toponyme